WKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hokkaido, Wakkanai, Giappone